Италия была представлена на летних Олимпийских играх 1980 года 159 спортсменами (121 мужчина, 38 женщин), выступившими в состязаниях по 19 видам спорта. Итальянская сборная завоевала 15 медалей (8 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых), что вывело её на 5 место в неофициальном командном зачёте.

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, ещё 6 экипажей, выбывших в полуфинале, распределяли места в малом финале B.

 Мужчины

Ссылки 
 Сборная Италии на сайте Sports-reference.com

1980
Страны на летних Олимпийских играх 1980 года